Златан «Гибонни» Стипишич (, родился 13 августа 1968 в Сплите) — хорватский певец и музыкант.

Биография 
Родился 13 августа 1968 года в музыкальной семье. Сын , известного хорватского музыканта и композитора. Начал свою карьеру в 1980-е годы в хеви-метал-группе Osmi putnik. После её распада стал вокалистом группы Divlje Jagode, которая записала несколько демо-кассет с песнями Стипишича перед распадом. Гитарист группы  и придумал Стипишичу прозвище «Гибонни».

В 1990-е годы Гибонни начал свою сольную карьеру, исполняя песни в стиле, включавшем в себя рок, современный поп и народные песни Далмации. Гибонни стал чрезвычайно популярен среди молодёжи как Хорватии, так и всей бывшей Югославии. Он же стал автором песни «Cesarica» Оливера Драгоевича, одной из самых популярных в его репертуаре. В 2003 году Гибонни стал послом доброй воли ЮНИСЕФ, он регулярно участвует в благотворительных концертах и акциях.

В мае 2006 года Гибонни после пятилетней паузы (после победы альбома Mirakul в одной из музыкальных премий) выпустил альбом Unca fibre, в 2010 году — Toleranca, в 2013 — англоязычный альбом 20th Century Man.

У Гибонни есть трое детей: дочь Таня (род. 1996), сын Рандо (род. 1998) и Лоренцо (род. август 2005). Гибонни не знал, какое имя дать своему первому сыну, и эта неопределённость вылилась в имя «Рандо» (от  — «случайный»). Его третий ребёнок имя получил только спустя несколько месяцев после рождения.

Дискография 

 1991 Sa mnom ili bez mene, Croatia Records
 1993 Noina arka, Croatia Records
 1994 Kruna od perja, Croatia Records
 1995 Koncert (live album), Croatia Records
 1997 Ruža vjetrova, Croatia Records
 1999 Judi, zviri i beštimje Dallas Records
 1999 24 karata / 18 Velikih, Croatia Records
 2000 HTisdn Millennium Koncert (DVD, live album), Dallas Records
 2001 Mirakul, Dallas Records
 2003 Svi moji punti kad se zbroje (box set), Dallas Records
 2004 ZG Mirakul live (DVD, live album), Dallas Records
 2006 Unca fibre, Dallas Records
 2006 The platinum collection, Croatia Records
 2007 Acoustic: Electric (live album), Dallas Records
 2008 Acoustic: Electric special Christmas limited edition, Dallas Records
 2010 Toleranca, Dallas Records
 2013 20th Century Man, Dallas Records

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Дискография Гибонни 
 Gibonnijevi Brodolomci 
 Фан-клуб Гибонни 

Певцы и певицы Хорватии